Governo Valls I, governo francese in carica dal 31 marzo al 25 agosto 2014
 Governo Valls II, governo francese in carica dal 25 agosto 2014 al 6 dicembre 2016